Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie mężczyzn po raz pierwszy zostały rozegrane w 1974 roku w Berlinie Zachodnim. Rozgrywki zostały zdominowane przez reprezentantów Niemiec, którzy do tej pory (łącznie z RFN) zdobyli 16 złotych medali. Polacy dotychczas wywalczyły dwa srebrne krążki w 1999 i 2006 roku oraz jeden brązowy w roku 2001.

Mistrzostwa organizuje Europejska Federacja Hokeja na Trawie (EHF).

Medaliści halowych mistrzostw Europy w hokeju na trawie mężczyzn

Klasyfikacja medalowa (1975-2022)

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie mężczyzn
 Halowe mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet

Linki zewnętrzne 
 Medaliści mistrzostw
 

!

de:Hockey-Europameisterschaft